Губерман — єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Броніслав Губерман (1882—1947) — польський скрипаль-віртуоз єврейського походження, засновник Палестинського (згодом Ізраїльського) філармонічного оркестру.
 Губерман Давид Миронович (1929—2011) — науковець-геолог, доктор технічних наук, академік Російської академії природничих наук, заслужений геолог РРФСР.
 Губерман Ігор Миронович (* 1936) — радянський і російський поет та письменник.

Єврейські прізвища